Белоборо́дов — русская фамилия.

Известные носители

А 
 
 Белобородов, Андрей Яковлевич (1886—1965) — русский архитектор и художник.
 Белобородов, Афанасий Павлантьевич (1903—1990) — генерал армии.

В 
 
 Белобородов, Валерий Константинович (1936—2016) — тюменский и югорский журналист, краевед, редактор, заслуженный работник культуры Российской Федерации.
 Белобородов, Валерий Михайлович (1939—2004) — лётчик-истребитель, космонавт-испытатель Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

И

Н

П 
 Белобородов, Панкратий Викулович (1897—1968) — советский военный деятель, генерал-майор.

